

Населені пункти та їхні частини
 Красна — село в гміні Гушлев Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Красна — село в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Красна — село в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Красна — частина міста Цешин у Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Красна — осада в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Красна — лісова осада в гміні Дрелюв Більського повіту Люблінського воєводства

Красна — присілок, Заводоуковський міський округ, Тюменська область

Красна — комуна, повіт Горж
 Красна — комуна, повіт Селаж
 Красна — село, повіт Васлуй
 Красна — село, повіт Горж
 Красна — село, повіт Ковасна
 Красна — село, повіт Селаж

Красна — міська частина, громада округу Кошиці IV, Кошицький край.

Красна — поселення, Подравський регіон‎, община Польчане

Красна — гірський масив в Українських Карпатах
 Красна — річка, притока Дніпра
 Красна — річка, притока Сіверського Дінця
 Красна — річка, притока Пруту
 Красна — річка, притока Тиси
 Красна — село, Закарпатська область, Тячівський район
 Красна — село, Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Красна — село, Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район

Примітки